

Persone 
 Charlotte Lembach (1988) – schermitrice francese

Geografia

Austria 
 Lembach – ex comune ora frazione di Kirchschlag in der Buckligen Welt, città nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Lembach – frazione di Rappottenstein, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Lembach im Mühlkreis – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Ober-Lembach – frazione di Unserfrau-Altweitra, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)

Francia 
 Lembach – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Lembach – ex comune ora frazione di Homberg, città nel distretto di Kassel (Assia)